Cajun Moon steht für:

 Cajun Moon, poetische Umschreibung für den Mond über Acadiana, siehe Cajun (Bevölkerungsgruppe)

Musik:
 Cajun Moon (Allan-Taylor-Album), Album von Allan Taylor (Musiker) (1976)
 Cajun Moon (J.-J.-Cale-Lied), Rock-Song von J. J. Cale (1974)
 Cajun Moon (Ricky-Skaggs-Lied), Country-Song von Ricky Skaggs (1986)
 Cajun Moon (Thomas-Stelzer-Album), Album von Thomas Stelzer (Musiker) (2004)

Siehe auch:
 Under the Cajun Moon, Titel von Roger Matura (2006)